Center Ridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Center Ridge (Alabama)
 Center Ridge (Arkansas)
 Center Ridge (Mississippi)